Lipina est un toponyme qui peut désigner :

Lipina, un village dans la voïvodie de Łódź 
 Lipina, un village dans la voïvodie de Lublin 
 Lipina, un village dans la voïvodie de Podlachie 
 Lipina, un village dans la voïvodie de Varmie-Mazurie

Lipina, une commune du district et de la région d'Olomouc.